Спірс () — англійське прізвище.

Відомі носії:

 Абігейл Спірс (нар. 1981) — американська тенісистка.
 Брітні Спірс (нар. 1981) — американська співачка.
 Джеймі Лінн Спірс (нар. 1991) — американська акторка та співачка, молодша сестра Брітні Спірс.

Англійські прізвища